

Patronyme 
Kopp est un patronyme.

Variantes 
Les patronymes , , , Coppe et  sont généralement des aphérèses de Jacob, mais parfois aussi du nom de famille germanique Coppo.

Le patronyme existe avec un suffixe génitif néerlandais -s :  ou Coops.

Les variantes néerlandaises s'écrivent généralement avec K- :  Kop, Kopp, Koppe et Kops. 

À rapprocher du patronyme français , qui est une transformation du patronyme roumain Copelovici.

Nom de famille 

 Anatole Kopp (1915-1990), architecte et urbaniste français ;
 Arthur Kopp (1863-1918), homme politique prussien ;
 Bill Kopp (né en 1962), réalisateur, animateur et scénariste de dessins animés américain ;
 Cathy Kopp (née en 1949), personnalité française du monde des affaires ;
 David Kopp (né en 1979), coureur cycliste allemand ;
 Elisabeth Kopp (née en 1936), femme politique suisse, première femme à accéder au Conseil fédéral ;
 Émile Kopp (1817-1875), chimiste et homme politique français ;
 Georges Kopp ;
 Georg von Kopp (1837-1914), évêque allemand ;
 Hans W. Kopp (1931-2009), époux d'Elisabeth Kopp, avocat suisse ;
 Hermann Kopp (1954-), compositeur allemand de musique de film ;
 Hermann Franz Moritz Kopp (1817-1892), chimiste et historien de la chimie allemand ;
 Jean-Laurent Kopp (1812-1872), comédien et chanteur français ;
 Lionel Kopp (né en 1962), étalonneur, réalisateur et scénariste français ; 
 Magdalena Kopp (1948-2015), ancienne terroriste allemande ; 
 Nils Köpp (1967-), patineur artistique est-allemand ;
 Rahel Kopp (1994-), skieuse alpine Suisse ;
 Robert Kopp (né en 1939), écrivain et éditeur suisse ; 
 Rudolph G. Kopp (1887-1972), compositeur américain ;
 Tim Kopp (1999-), coureur allemand du combiné nordique ;
 Ulrich Friedrich Kopp (1762-1834), paléographe allemand.

Pseudonyme 

 Kopp, le second pseudo du chanteur Booba.

Toponyme 

 Kopp, une commune allemande de Rhénanie-Palatinat ;
 Kopp, un quartier de Rotthalmünster ;
 , une petite ville américaine abandonnée de Virginie .

Autre 
 Effet Kopp-Etchells, effet lumineux parfois parfois produit par un aérogire.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme allemand